Козик:

 Козик, Емельян Васильевич (1905—1990) — советский военачальник, генерал-майор.
 Козик, Мария Сергеевна (род. 2002) — российская футболистка.
 Козик, Юлия Сергеевна (род. 1997) — российская баскетболистка.

См. также